Sanvicentino es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Países 
, país del mar Caribe.

Otros lugares

Partido de San Vicente, partido de la provincia de Buenos Aires.
 San Vicente, localidad cabecera del partido bonaerense homónimo.
 San Vicente, localidad de la provincia de Misiones.
 San Vicente, localidad de la provincia de Santa Fe.

Colombia 
 San Vicente, localidad del departamento de Antioquia.

Distrito de San Vicente de Cañete, distrito en la costa central.
 San Vicente de Cañete; capital de la provincia de Cañete, departamento de Lima.